Циреки́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цирекидзе, Ираклий (род. 1982) — грузинский дзюдоист;
 Цирекидзе, Рауль (род. 1987) — грузинский тяжелоатлет.